Rowton – miejscowość w dystrykcie Shropshire, w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Rowton – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Rowton – miejscowość w dystrykcie Telford and Wrekin, w hrabstwie Shropshire (Anglia)